«Яблоко Луны» (рабочее название — «Райские яблоки») — художественный фильм (мелодрама).

Сюжет 
Герои фильма с разными характерами и судьбами стремятся найти своё место в жизни. Их опора — в добре и справедливости, в любви к ближнему.

Сельская учительница переживает, что школу собираются закрывать.

Молоденькая Катя хочет уехать из деревни, но знает, что мать нуждается в её помощи.

Федя мечтает стать знаменитым футболистом и тренируется, играя за местную команду.

Сельский предприниматель Степан приватизировал местное озеро и занимается продажей рыбы.

События происходят во время предвыборной кампании.

Актёры 
 Александр Тиханович
 актёры Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа (Витебск):
 Фёдор Шмаков
 Виталий Барковский
 Геннадий Гарбук
 Валентин Соловьёв
 Юрий Цвирка
 Валентин Цветков
 Максим Каржицкий
 Александр Базук
 Виктор Дашкевич 
 Вадим Асветинский
 Егор Деюн
 Галина Букатина
 Ольга Кулешова
 Анжелика Барковская
 другие
 учащиеся витебской гимназии № 3:
 Юлия Чулина
 Арсений Гаврилов
 актёры массовых сцен:
 жители деревни Островно
 десантники 103-й отдельной мобильной бригады

Съёмки 
Съёмки проходили в октябре 2008 года в течение двух недель в деревне Островно, что в 24 километрах от Витебска.

Премьера 
Премьера состоялась 30 марта  года (Беларусь).

Ссылки 
 Александр Тиханович снялся в новом белорусском фильме «Райские яблоки» 
 Яблоко Луны 
 Яблоко Луны 

Фильмы Белоруссии 2009 года
Фильмы-мелодрамы Белоруссии